Кольцо царя Соломона () — название следующих литературных произведений:

 «Кольцо царя Соломона», 1952 — книга Конрада Лоренца
 «Кольцо царя Соломона», 1963 — рассказ Роджера Желязны

См. также 
 Печать царя Соломона

Царь Соломон
Кольца в культуре